Aleksandr Romanovič Beljaev (1884-1942) – scrittore russo e sovietico
 Evgenij Michajlovič Beljaev (1926-1994) – tenore sovietico
 Evgenij Prokop'evič Beljaev (1954-2003) – fondista sovietico
 Mitrofan Petrovič Beljaev (1836-1903) – editore e musicista russo
 Nikolaj Il'ič Beljaev (1903-1966) – politico sovietico
 Pavel Ivanovič Beljaev (1925-1970) – cosmonauta sovietico

Pagine correlate 
 Beljaeva